Spitzöd ist der Ortsname von

 Spitzöd (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Spitzöd (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern